Baeten ist der Familienname folgender Personen:
 André Baeten (* 1974), deutscher Maschinenbauingenieur
 Fons Baeten (1920–1996), niederländischer Politiker
 Lieve Baeten (1954–2001), belgische Kinderbuchautorin und Illustratorin
 Paul Baeten Gronda (* 1981), belgischer Journalist und Schriftsteller
 Stijn Baeten (* 1994), belgischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Baetens
 Baten